Benjamin Franklin Baker – marinaio statunitense
 Benjamin Franklin Baker – compositore statunitense